Alhambra heißen folgende geographischen und astronomischen Objekte:

 Alhambra (Provinz Ciudad Real), Spanien

 Alhambra Jerusalem, in Fajardo, Puerto Rico

 Alhambra (Alberta), Kanada

in den Vereinigten Staaten:
 Alhambra (Arizona), im Maricopa County
 Alhambra (Illinois), im Madison County
 Alhambra (Kalifornien), im Los Angeles County
 Alhambra (Kentucky), im Robertson County
 Alhambra (Louisiana), im Iberville Parish
 Alhambra (Mississippi), im Washington County
 Alhambra (Montana), im Jefferson County
 Alhambra (New Mexico), im Grant County – nicht mehr existent
 Alhambra (Virginia), im Amherst County

Himmelskörper:
 (3851) Alhambra, Asteroid des Hauptgürtels

Gebäude:
 Alhambra, eine Stadtburg in Granada in Spanien
 Alhambra (Berlin), ein ehemaliges Kino in Berlin, Bezirk Charlottenburg
 Alhambra (Erfurt), ein ehemaliges Kino in Erfurt
 Alhambra (Königsberg), ein ehemaliges Kino in Königsberg
 Alhambra (Paris), ein Pariser Varietétheater
 Alhambra Theatre, ein Londoner Varietétheater
 Cineplex Alhambra, ein Kino in Berlin, Bezirk Wedding

Minen in den Vereinigten Staaten:
 Alhambra Mine (Boulder County, Colorado), im Boulder County, Colorado
 Alhambra Mine (Clear Creek County, Colorado), im Clear Creek County, Colorado
 Alhambra Mine (Idaho), im Shoshone County, Idaho
 Alhambra Mine (Alpine County, Kalifornien), im Alpine County, Kalifornien
 Alhambra Mine (El Dorado County, Kalifornien), im El Dorado County, Kalifornien
 Alhambra Mine (Inyo County, Kalifornien), im Inyo County, Kalifornien
 Alhambra Mine (Nevada), Mine im Lyon County, Nevada
 Alhambra Mine (New Mexico), Mine im Grant County, New Mexico
 Alhambra Hot Springs Mine, Mine im Jefferson County, Montana

Alhambra steht weiter für:
 Seat Alhambra, Schwestermodell des VW Sharan
 Alhambra (Bier), eine spanische Biermarke
 Alhambra (Spiel), ein Gesellschaftsspiel von Queen Games
 Die Alhambra, eine Erzählsammlung von Washington Irving
 Recuerdos de la Alhambra, ein klassisches Gitarrenstück des Komponisten Francisco Tárrega
 Alhambra Airport, Airport im Los Angeles County, Kalifornien – nicht mehr existent
 Alhambra Creek, Fließgewässer im Contra Costa County, Kalifornien
 Alhambra Wash, Fließgewässer im Los Angeles County, Kalifornien
 Alhambra Grotto Recreation Park, Park im Phelps County, Missouri – nicht mehr existent
 Alhambra Park, Park im Los Angeles County, Kalifornien

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Alhambra Apartments, in Sioux City, Iowa, ID-Nr. 01001089
 Alhambra Hotel, in Mesa, Arizona, ID-Nr. 91000982
 Alhambra Theatorium, in Evansville, Indiana, ID-Nr. 79000047
 Alhambra Theatre, in Sacramento, Kalifornien, ID-Nr. 73002250

Siehe auch:
 Alambra
 Alambre
 Alhambra-Edikt
 Alhambra-Gesellschaft